Le nom Outaouais peut désigner :

 le peuple outaouais, une nation amérindienne vivant dans la région des Grands Lacs au Canada et aux États-Unis ;
 la langue outaouaise, la langue du peuple outaouais ;
 la rivière des Outaouais, une importante rivière canadienne qui a été nommée en l'honneur du peuple outaouais ;
 la région administrative de l'Outaouais, une région administrative du Québec (Canada).

Voir aussi